Название тюру (чру, чуру, тёру) обозначает распространённые во Вьетнаме:
 Тюру (народ)
 Тюру (язык)

См. также 
 Чуру

Примечания